Ю́рий Влади́мирович Манн (9 июня 1929, Москва — 4 февраля 2022) — советский и российский литературовед, специалист по русской литературе и критике XIX в. Заслуженный профессор РГГУ. 

Доктор филологических наук (1973), профессор (1997) кафедры истории русской литературы историко-филологического факультета РГГУ.

Биография 
Окончил филологический факультет МГУ (1952). В 1964 защитил кандидатскую диссертацию по теме «Творческий метод Белинского». Доктор филологических наук — тема диссертации «Реализм Гоголя и проблемы гротеска» (1973). Профессор РГГУ (с 1991).

Специалист, прежде всего, по творчеству Николая Гоголя.
Главный редактор академического Полного собрания сочинений и писем Н. В. Гоголя в 23 томах.

Был награждён премией А. М. Шанявского (2008) и премией Н. В. Гоголя в Италии (2009), действительный член Российской академии естественных наук (1996).

Скончался 4 февраля 2022 года. Похоронен на Леоновском кладбище.

Труды 

 Комедия Гоголя «Ревизор». — М.: Худож. лит., 1966. — 112 с., 143 000 экз.
 О гротеске в литературе. — М.: Сов. писатель, 1966. — 184 с., 8 000 экз.
 Русская философская эстетика (1820—1830-е гг.). — М.: Искусство, 1969. — 304 с., 8 000 экз.
 Смелость изобретения. — М.: Детская литература, 1975. — 128 с., 50 000 экз.
 Поэтика русского романтизма. — М.: Наука, 1976. — 375 с., 11 000 экз.
 Поэтика Гоголя. — М.: Художественная литература, 1978. — 395 с., 20 000 экз.
 Смелость изобретения. Изд. 2-е. — М.: Детская литература, 1979. — 144 с., 100 000 экз.
 В кружке Станкевича. — М.: Детская Литература, 1983. — 320 с.
 В поисках живой души. — М.: Книга, 1984. — 416 с., 75 000 экз.
 Смелость изобретения. Изд. 3-е. — М., Детская литература, 1985. — 144 с., 100 000 экз.
 В поисках живой души: «Мёртвые души»: Писатель — критика — читатель. Изд. 2-е. — М.: Книга, 1987. — 350 с., 50 000 экз.
 Диалектика художественного образа. — М.: Сов. писатель, 1987. — 320 с., 8 400 экз.
 Николай Гоголь. Жизнь и творчество. Книга для чтения с комментариями на английском языке. — М.: Русский Язык, 1988. — 288 с.
 Поэтика Гоголя. 2-е изд., доп. — М.: Художественная литература, 1988. — 398 с., 20 000 экз.
 Семья Аксаковых. — М.: Детская Литература, 1992. — 400 с., 100 000 экз.
 Динамика русского романтизма. — М.: Аспект Пресс, 1995. — 380 с., 8 000 экз.
 Сквозь видный миру смех… Жизнь Н. В. Гоголя. — М.: Мирос, 1994. — 470 с., 20 000 экз.
 Поэтика Гоголя. Вариации к теме. — М.: Coda, 1996. — 472 с., 4 000 экз.
 Русская философская эстетика. — М.: МАПП, 1998. — 382 с., 3 000 экз.
 Русская литература XIX века. Эпоха Романтизма. — М.: Аспект Пресс, 2001. — 445 с.

 Постигая Гоголя. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 204 с.
 Творчество Гоголя. Смысл и форма. — СПб.: СПбГУ, 2007. — 740 с.
 Тургенев и другие. — М.: РГГУ, 2008. — 630 с.

 Н. В. Гоголь. Судьба и творчество. — М.: Просвещение, 2009. — 300 с.
 Память-счастье, как и память-боль… Воспоминания, документы, письма. — М.: РГГУ, 2011.
 Гоголь. Книга первая. Начало: 1809—1835. — М., 1994.
 Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835—1845. — М., 1994.
 Гоголь. Труды и дни, 1809—1845. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 813 с.; 32 с. илл. — ISBN 5-7567-0334-9.
 Гоголь. Завершение пути: 1845—1852. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 304 с. (Рецензия)
 Гоголь. Книга первая. Начало: 1809—1835 годы. [2-е изд.] — М.: РГГУ, 2012. — 504 с.
 Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835—1845 годы. [2-е изд., перераб. и доп.] — М.: РГГУ, 2012. — 552 с.
 Гоголь. Книга третья. Завершение пути: 1845—1852 годы. [2-е изд., перераб. и доп.] — М.: РГГУ, 2013. — 497 с. — ISBN 978-5-7281-1450-5.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте журнала «Вопросы литературы»
 Самородницкая Е. И. Юрий Владимирович Манн
 Гоголь становится модным писателем
 «По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки»: пространство гоголевского детства и его творчество
 О нерасшифрованном Гоголе, трех видах юмора и публикациях Гомера (интервью сайту «Православие и мир»)
 Гоголь, конечно, диктаторский. Он покоряет, и ничего не поделаешь

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Мемуаристы России
Члены РАЕН
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Гоголеведы
Члены Союза писателей СССР
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Похороненные на Леоновском кладбище
Долгожители России